Miejscowości
 Rojek – osada w województwie lubuskim

Osoby o nazwisku Rojek
 Andrzej Rojek, polski muzyk i wokalista
 Artur Rojek, polski muzyk, kompozytor i wokalista
 Józef Jacek Rojek, polski poeta, eseista, prozaik, malarz i rysownik
 Karol Rojek, polski ekonomista
 Marian Rojek, polski biskup katolicki
 Paweł Rojek, polski filozof, socjolog, wykładowca akademicki
 Wojciech Rojek (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Rojek, polski muzyk, kompozytor i wokalista

Inne
 Bracia Rojek – Marian Eile